Gättsak (äldre stavning: Kätsak) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gättsak (752789-156732), sjö nära Ritsem i Gällivare kommun,  (14,4 km²)
Gättsak (747712-163860), sjö nära Ruokto i Gällivare kommun,  (43,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn